André Le Bozec (1934- ) : collectionneur français ;
 Anne Le Bozec (1975-),  pianiste française ;
 Jules-Charles Le Bozec (1898-1973) : sculpteur et céramiste français ;
 Pierre-Marie Le Bozec (1769-1830) : officier de marine français ;
 Rachel Le Bozec (1975- ) : nageuse synchronisée française.